Hirthe ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Hirthe (1921–1981), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Natascha Hirthe (* 1968), deutsche Schauspielerin
 Richard Hirthe (1868–1952), deutscher Fotograf und Ansichtskarten-Verleger, erster Pressefotograf Bayerns